Пушкаші () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Пушкаші () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Адміністративний центр комуни Пушкаші.
 Пушкаші () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Беркенешть.